Zagor, naziv pustolovnog stripa i njegovog glavnog junaka
 Zagor (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH), BiH